Koster kan syfta på:

 Kosterbåt – en allmogebåt som har sitt historiska ursprung i snipan
 Koster-klass – en fartygsklass inom svenska marinen
 Koster (musikförlag) – ett svenskt musikförlag
 Koster (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi
 Kosteröarna – en svensk ögrupp i Tjärnö socken i Strömstads kommun
Nordkoster
Sydkoster
 Kosterfjorden – en fjord i Skagerrak
 Kosterhavets nationalpark – en nationalpark utanför Bohusläns kust

Se även
 HMS Koster